Titenídia (en grec antic Τιθηνίδια) era un festival celebrat a Esparta per les dides que tenien al seu càrrec els fills mascles dels ciutadans.

En aquesta festa les dides (τιτθαὶ) portaven als infants fora de la ciutat, al temple d'Àrtemis anomenada Corythallia, situat a la riba del riu Tiassos, al districte de Cleta. Aquí sacrificaven porcs en honor dels infants i tot seguit feien una festa probablement menjant la carn de les víctimes i menjant també pa cuit en un forn, segons diu Ateneu de Nàucratis.

Referències 

Festivals de l'antiga Esparta